1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn (oficjalnie 1. državna odbojkarska liga, w skrócie 1. DOL) – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Słowenii założona w 1991 roku po rozpadzie Jugosławii. Rywalizacja w niej toczy się co sezon – systemem ligowym wraz z fazą play-off – o tytuł mistrza Słowenii, a za jej prowadzenie odpowiada Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS).

W latach 2008-2013 sponsorem tytularnym ligi było przedsiębiorstwo Radenska Classic, natomiast od 2019 roku jest Sportklub.

Po zakończeniu sezonu 2019/2020 przeprowadzono reformę ligi. 1. DOL podzielony został na 1A. DOL i 1B. DOL, stanowiący faktycznie drugi poziom rozgrywkowy. Obie dywizje liczą po osiem drużyn. Dwie najlepsze drużyny 1B. DOL mają prawo uczestniczyć w fazie play-off i mają szansę uzyskać prawo gry w 1A. DOL w następnym sezonie.

Do końca sezonu 2019/2020 drużyny, które nie utrzymały się w lidze, relegowane były do 2. DOL.

Medaliści

Bilans klubów

Bibliografia 
 
 
 Klasyfikacja sezonu 1991/1992